«ФЦШ-73» — российский футбольный клуб из Воронежа. В 2008 году, наряду с клубом «Динамо-Воронеж», представлял город во втором дивизионе первенства России.

История 
Клуб представлял ФЦШ — «Футбольный центр Шмарова». Проект был создан в 2003 году на основе спецклассов общеобразовательной школы № 73, директором которой являлся Сергей Воробьёв. Главным тренером команды с 1 января 2006 года стал Валерий Шмаров. Воробьёв, будучи депутатом городской думы, стал президентом клуба, вице-президентом — предприниматель Александр Мерный. Команда провела два сезона в любительском первенстве Черноземья, а 21 февраля 2008 года ФК «ФЦШ-73» был принят в состав членов Профессиональной футбольной лиги.

В 2008 году команда могла называться «ФЦШ-73-Факел», ФК «ФЦШ-73» был в числе четырёх воронежских клубов, которые в период отсутствия «Факела» на профессиональном уровне в 2007—2009 годах поиграли во втором дивизионе, в той или иной мере претендуя на бренд и «историю „Факела“». Клуб имел готовую инфраструктуру ФШЦ для подготовки игроков и мог рассматриваться в качестве поставки кадров в главную команду региона.

В итоге после сезона 2008 года ряд игроков «ФЦШ-73» стали основой клуба «Факел-Воронеж», созданного в декабре 2008 года на базе клуба «Динамо-Воронеж», главным тренером «Факела-Воронежа» стал Шмаров. В дальнейшем команда ФЦШ стала играть на любительском уровне.

18 марта 2010 года ФК «ФЦШ-73» решением совета лиги был исключён из ПФЛ.

Результаты выступлений

Известные игроки 
 Сергей Ткачёв

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
  (ФК «ФШЦ-73»)
  (ФШЦ)

Футбольные клубы России
Футбольные клубы Воронежа